Mistrzostwa Świata w Zapasach 1963 w stylu klasycznym odbyły się w Helsingborgu (Szwecja), a w stylu wolnym w Sofii (Bułgaria).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty

Mistrzostwa świata w zapasach
1963 w zapasach
1963 w Szwecji
Bułgaria w XX wieku
Sport w Helsingborgu
Sport w Sofii
Zapasy w Szwecji
Zapasy w Bułgarii